Emilian steht für:
 Emilian (Steingut), ein historischer Werkstoff
 Emilian (Vorname), ein männlicher Vorname

Siehe auch:
 Emiliano
 Emilianische Sprache